João Ribeiro (escritor) - membro da Academia Brasileira de Letras
 João Ribeiro (político brasileiro)
 João Ribeiro (político português)

Desambiguação